Антонино Натоли (; 26 сентября 1857, Палермо — 20 июля 1919, Париж) — итало-французский банкир, бизнес-магнат, инвестор, филантроп. Учредитель страхового банка семьи Натоли, известной как одна из самых успешных династий в истории капитализма в истории Европы.

Натоли был кавалером ордена Короны Италии с 1917 года.

Награды и знаки отличия 
  Великий офицер делль Орден Короны Италии (Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia), заслуга в работе финансов, Рим, 14 октября 1017

Библиография 
 Natoli La Rosa Antonino, Norme pei programmi elettorali, Palermo : Tip. pontificia, 1889. - 9 p.
 E. Igor Mineo, Nobiltà di stato: famiglie e identità aristocratiche del tardo Medioevo. La Sicilia
 Roberto Baglioni, Guida agli archivi e alle fonti storiche delle assicurazioni in Italia, Marsilio, 2003
 «Nobiliario della città di Messina», Giuseppe Galluppi, A. Forni, 2007
 «Annali Della Citta Di Messina, Capitale del Regno di Sicilia: Dal giorno della sua fondazione fino ai tempi presenti», Volume 2, Cajo Domenico Gallo (1758)
 Ordine della Corona d’Italia (Кавалер ордена Корони Італії). Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 1920 (195): 2627 (18 серпня 1920). «Natoli Antonino di Palermo»
 Studii Politico-Sociali per L'avv (Italian Edition) (Palermo, Tip. Letture Domenicali, 1890), Paperback, 2010, Nabu Press, ISBN 1149685611

Примечания 

Предприниматели Франции
Антонио